A 2002–2003-as magyar férfi másodosztályú vízilabda-bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A MAFC - Multi Game vízilabda csapatának 2002-2003. évi  OB I/B. bajnoki szereplése

Vízilabda-bajnokság évei
Magyarferfivizilabdabajnoksag
Magyarferfivizilabdabajnoksag